Busia se poate referi la:

Nume de persoane
 Akosua Busia, actriță de origine ghaneză

Diviziuni administrative
 Busia, district în Uganda
 Busia, district (unitate administrativ-teritorială de gradul II) în Kenya

Localități
 Busia, oraș în Kenya
 Busia, oraș în Uganda